Petrus Wedemeijer (1765-1841), Nederlands dirigent/kapelmeester (senior)
Petrus Wedemeijer (1816-1883), Nederlands dirigent/kapelmeester (junior)